HME est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital de Montréal pour enfants, un centre de soins pédiatriques de Montréal affilié au centre universitaire de santé McGill.

HME est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Hassi Messaoud - Oued Irara - Krim Belkacem, un aéroport algérien, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports